Being There (film), een Amerikaanse comedyfilm uit 1979 met in de hoofdrol Peter Sellers
 Aanwezig (roman), Engels: Being There, een boek van Jerzy Kosinski waarop de film is gebaseerd
 Being There (album), een muziekalbum van de Noorse pianist Tord Gustavsen
 Being There (Wilco), een muziekalbum van de Amerikaanse band Wilco